Keller House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Keller House (Pennsylvania), ID-Nr. 76001647
 Keller House (Texas), ID-Nr. 84001797
 Keller House (Washington), ID-Nr. 79002559